Commissariat peut faire référence à:

Institutions 
Commissariat général aux réfugiés et aux apatrides (Belgique) ;
Commissariat général aux questions juives ;
Commissariat de police ;
Haut-commissariat ;
Service du commissariat des armées, ou ses prédécesseurs les commissariat de l'Armée de terre, commissariat de la Marine et commissariat de l'air.

Fiction 
Commissariat, branche du départamento munitorium dans l'univers de science-fiction Warhammer 40000 ;
Commissariat, film documentaire français coréalisé par Ilan Klipper et Virgil Vernier ;
Commissariat central, série télévisée française de format shortcom diffusée sur M6.